Youlan is een Chinese naam, meestal gebruikt voor vrouwen. 

Youlan (prinses-gemaal) (幼蘭), de moeder van de laatste Chinese keizer Puyi
Jieshi Diao Youlan (碣石調幽蘭), een stuk Chinese muziek dat werd samengesteld tijdens de 6e of 7e eeuw
Youlan (stad) (幽兰镇), Nanchang County, Jiangxi